Циген, Теодор (Theodor Ziehen; 1862—1950) — немецкий психиатр и философ.
 Циген, Эдуард (Eduard Ziehen; 1819—1884) — немецкий писатель.

Примечания